Papillon (boek), een roman van Henri Charrière
 verfilmingen van dit boek:
 Papillon (1973) van Franklin J. Schaffner met Steve McQueen en Dustin Hoffman
 Papillon (2017) van Michael Noer met Charlie Hunnam en Rami Malek
 Papillon (ballet), een ballet geschreven door Adolphe Adam
 Papillon (konijn), een konijnenras
 Papillon (Editors), een nummer van de band Editors
 Papillon (George Baker), een nummer van de zanger George Baker
 Papillon (Nicole), een nummer van de zangeres Nicole
 Papillon (auto), een voormalig Frans automerk
 Épagneul nain continental, een hondenras
 Papillon (Alfvén), een lied van Hugo Alfvén op tekst van Gustaf Alexandersson
 Papillon (Evergem), een koor